

Persone 
Antonio Ambrosetti (1944-2020) – matematico e accademico italiano
Bianca Ambrosetti (1914-1928) – ginnasta italiana
Franco Ambrosetti (1941) – trombettista e compositore svizzero
Gabriele Ambrosetti (1973) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Giovanni Antonio Ambrosetti (1811-1873) – imprenditore e politico italiano
Giulia Ambrosetti (1993) – calciatrice italiana
Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917) – antropologo e archeologo argentino

Economia 
Forum Ambrosetti – forum economico internazionale